Prvenstvo Jugoslavije u velikom rukometu za žene za 1950. je osvojila ekipa Zagreba.

Savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Prvenstvo Hrvatske u velikom rukometu za žene za 1950. godinu je osvojio Zagreb.

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1950